Ostrý potok je název více potoků:

 Ostrý potok (přítok Bílého potoka) – levostranný přítok Bílého potoka v okrese Klatovy
 Ostrý potok (přítok Svitavy) – pravostranný přítok Svitavy v okrese Svitavy
 Ostrý potok (přítok Štěpánovického potoka) – levostranný přítok Štěpánovického potoka v okrese Třebíč
 Ostrý potok (přítok Trebele) – pravostranný přítok Trebele na Slovensku v okresu Košice-okolí
 Ostrý potok (přítok Zbojského potoka) – pravostranný přítok Zbojského potoka na Slovensku v okrese Snina